Coppa Sabatini 2022 var den 70. udgave af cykelløbet Coppa Sabatini. Løbet var en del af UCI ProSeries-kalenderen og blev arrangeret 15. september 2022. Løbet blev vundet af colombianske Daniel Martínez fra .

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger

Coppa Sabatini
UCI ProSeries 2022